Э́ребру, или Эребру́ (уст. Эребро,  ), — город в Швеции, административный центр лена Эребру и коммуны Эребру. Расположен в исторической провинции Нерке, у западной оконечности озера Ельмарен. Население — 126 604 человекa (2020). Основан в 1200 году, статус города получил в 1404 году.

Название 
Название города происходит от слова "копейка" (öre) и тесно связано с замком Эребру, который был заложен  несколько позже города в 1240 году. Первый вариант замка строился из камней округлой формы, которые местные строители называли копейками. Мост, сложенный из таких камней прозвали копеечным (örebron), а позже от названия моста произошло название города.

Достопримечательности 
 Замок Эребру, заложенный в 1240 году ярлом Биргером
 Романо-готическая церковь св. Николая (2-я половина XIII века)
 Краеведческий музей
 Водонапорная башня Svampen

Спорт 
В городе находится спортивный комплекс «Берн Арена», включающий:
 футбольный стадион, на котором проводит домашние матчи футбольный клуб «Эребру»,
 ледовую арену, домашнюю для клуба по хоккею с шайбой «Эребру»,
 стадион для хоккея с мячом, домашний для клуба по хоккею с мячом «Эребру».

Известные уроженцы 

 Йенс Бергенстен (род. 1979) — программист, разработчик Майнкрафта и других игр
 Яльмар Бергман (1883—1931) — прозаик и драматург
 Стиг Бломквист (род. 1946) — автогонщик, чемпион мира по ралли 1984 года
 Йенс Бюггмарк (род. 1985) — горнолыжник, двукратный вице-чемпион мира
 Даниэль, герцог Вестерготландский (род. 1973) — муж наследной принцессы Виктории
 Торстен Кумфельдт (1886—1966) — ватерполист и пловец, призёр Олимпийских игр
 Бертиль Линдблад (1895—1965) — астроном, президент Шведской королевской академии наук
 Лаурентиус Петри (1499—1573) — деятель Реформации, первый евангелическо-лютеранский архиепископ в Швеции
 Олаус Петри (1493—1552) — деятель Реформации, писатель
 Ронни Петерсон (1944—1978) — автогонщик, выступавший в классе Формула-1, вице-чемпион мира 1971 и 1978 годов.
 Юхан Рёйлер (род. 1981) — конькобежец, чемпион мира среди юниоров
 Карл Манне Георг Сигбан (1886—1978) — физик, лауреат Нобелевский премии
 Йеспер Флорен (род. 1990 года) — футболист

См. также 
 Эребруский мир
 Швеция
 История Швеции

Примечания

Литература